Рябово — российский топоним:

Населённые пункты

Архангельская область 
 Рябово — деревня в Каргопольском районе;
 Рябово — деревня в Ленском районе;

Вологодская область 
 Рябово — деревня в Белозерском районе;
 Рябово — деревня в Череповецком районе;

Ивановская область 
 Рябово — село в Лухском районе Ивановской области;

Кировская область 
 Рябово — село в Зуевском районе;

Ленинградская область 
 Рябово — посёлок в Выборгском районе;
 Рябово — посёлок в Тосненском районе;

Нижегородская область 
 Рябово — деревня в Ковернинском районе;

Новгородская область 
 Рябово — деревня в Холмском районе;

Псковская область 
 Рябово — деревня в Гдовском районе;
 Рябово — деревня в Куньинском районе;
 Рябово — деревня в Островском районе;
 Рябово — деревня в Псковском районе;

Тверская область 
 Рябово — деревня в Калязинском районе;
 Рябово — деревня в Селижаровском районе;

Удмуртия 
 Рябово — деревня в Увинском районе;
 Рябово — село в Увинском районе;

Прочее 
 Рябово — мыза, бывшая усадьба Всеволожских, микрорайон города Всеволожска;
 Рябово — бывший дачный посёлок Рябово, исторический район города Всеволожска;
 Рябово — станция Октябрьской железной дороги при посёлке Рябово Тосненского района.

Озёра 
 Рябово — озеро в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Рябово — озеро в Южском районе Ивановской области.